

Persone 
 Massimo Piloni – calciatore italiano

Geografia
Piloni – frazione di Calvi dell'Umbria in provincia di Terni
Piloni – frazione di Roccastrada in provincia di Grosseto

Pagine correlate 
 Pilone